|-
| (36301) 2000 JK21||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36302) 2000 JX33||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36303) 2000 JM54||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36304) 2000 JY56||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36305) 2000 JZ56||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36306) 2000 JK58||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36307) 2000 JY65||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36308) 2000 KX3||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36309) 2000 KS29||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36310) 2000 KN31||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36311) 2000 KK48||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36312) 2000 KO50||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36313) 2000 KE67||||31 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36314) 2000 LH4||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36315) 2000 LP9||||5 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36316) 2000 LC12||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36317) 2000 LL12||||5 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36318) 2000 LJ18||||8 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36319) 2000 LO20||||8 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36320) 2000 LD23||||1 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36321) 2000 LS23||||7 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36322) 2000 LB26||||1 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36323) 2000 LF27||||6 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36324) 2000 LT27||||6 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36325) 2000 LF29||||9 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36326) 2000 LH29||||11 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36327) 2000 LV33||||4 червня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (36328) 2000 LR35||||1 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36329) 2000 LU35||||1 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36330) 2000 MF5||||26 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36331) 2000 MN5||||26 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36332) 2000 ND1||||2 липня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (36333) 2000 NV4||||7 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36334) 2000 NZ4||||7 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36335) 2000 NA5||||7 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36336) 2000 ND5||||7 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36337) 2000 NK7||||4 липня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (36338) 2000 NN9||||7 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36339) 2000 NF10||||7 липня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак
|-
| (36340) 2000 NT13||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36341) 2000 NS15||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36342) 2000 NX15||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36343) 2000 NZ15||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36344) 2000 NP19||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36345) 2000 NS19||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36346) 2000 NE20||||6 липня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (36347) 2000 NT21||||7 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36348) 2000 NS23||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36349) 2000 NZ23||||5 липня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (36350) 2000 NP24||||4 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36351) 2000 NW24||||4 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36352) 2000 NE25||||4 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36353) 2000 NP26||||4 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36354) 2000 NE27||||4 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36355) 2000 NJ27||||4 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36356) 2000 NY28||||2 липня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (36357) 2000 OQ2||||28 липня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (36358) 2000 OY2||||29 липня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (36359) 2000 OE3||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36360) 2000 OH3||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36361) 2000 OS4||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36362) 2000 OV4||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36363) 2000 OB5||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36364) 2000 OT5||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36365) 2000 OO9||||30 липня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (36366) 2000 OA10||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36367) 2000 OF12||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36368) 2000 OG12||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36369) 2000 OD13||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36370) 2000 OT14||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36371) 2000 OA16||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36372) 2000 OD16||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36373) 2000 OJ16||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36374) 2000 OO16||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36375) 2000 OT16||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36376) 2000 OH17||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36377) 2000 OL18||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36378) 2000 OL19||||29 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36379) 2000 OA24||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36380) 2000 OL27||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36381) 2000 OW27||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36382) 2000 OC28||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36383) 2000 OW28||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36384) 2000 OJ31||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36385) 2000 OT31||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36386) 2000 OE32||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36387) 2000 OR32||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36388) 2000 OY32||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36389) 2000 OT33||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36390) 2000 OV39||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36391) 2000 OO40||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36392) 2000 OZ40||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36393) 2000 OM42||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36394) 2000 OP42||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36395) 2000 OS42||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36396) 2000 OE44||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36397) 2000 OL44||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36398) 2000 OQ45||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36399) 2000 OV46||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36400) 2000 OE47||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

36300